Winkelnkemper ist der Familienname folgender Personen:

 Toni Winkelnkemper (1905–1968), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP), MdR, Intendant des „Reichssenders Köln“